A 2000-es UEFA-kupa-döntő 2000. május 17-én került megrendezésre a koppenhágai Parken Stadionban a török Galatasaray és az angol Arsenal csapatai között.

Gól sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett, így következtek a tizenegyesrúgások, melyek alkalmával a török csapat játékosai nem hibáztak és 4–1 arányban megnyerték a kupát.

Cláudio Taffarel, a győztes csapat kapusa lett a mérkőzés embere.

A mérkőzés összefoglalása

A döntő részletei

Lásd még 
 1999–2000-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő